Carsac ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Dordogne:

Carsac-Aillac
Carsac-de-Gurson